Star Wars: Lando é uma futura série derivada (spin-off) do universo Star Wars de aventura e ficção científica norte-americana a ser lançada em 2023 produzida por Justin Simien para a plataforma de streaming Disney+. Sobre a história do barão Landonis Balthazar Calrissian III, conhecido apenas por Lando Calrissian. Série anunciada durante o Dia dos Investidores da Disney, painel da Lucasfilm.

Premissa 
Fez sua primeira aparição no universo de Star Wars no filme O Império Contra-Ataca, Star Wars Episódio V (1980).